Este é o terceiro álbum do Solando pra você cantar e dançar, lançado pela banda Mastruz com Leite em 1998, onde ela recorda os maiores sucessos ao som do saxofone.

Faixas 
 Flores e Espinhos / Coração Pecador
 Moto Táxi
 Meu Cenário / Rede de Ilusão
 Vida de Vaqueiro
 Chuva Passageira
 Diz Que Me Ama / Doido pra Dançar
 Meu Caminhoneiro / Estamos em Crise
 Trânsito Engarrafado
 Me Faz Mulher / O Amor Que Me Faz
 Medo De Te Perder
 Vem Menino Lindo / Nas Ondas do Amor
 Te Procuro / Vem Pro Meu Mundo
 Voltinha Danada / Marido Exemplar
 Decepção
 Greve de Amor
 Rala Coxa / Quatro Estações

Álbuns de Mastruz com Leite
Álbuns de 1998
Álbuns de forró
Álbuns em língua portuguesa